Джон Се́ймур (): Сеймур, Джон (ок. 1450 1491) — английский дворянин.
 Сеймур, Джон (ок. 1474 1536) — английский дворянин, отец королевы Джейн Сеймур.
 Сеймур, Джон (до 1646 1675) — английский аристократ, 4-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Джон (род. 1952) — британский аристократ, 19-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Джон Френсис (род. 1937) — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Калифорния.